Равнинный — название населённых пунктов в России.

 Равнинный — посёлок в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Равнинный — посёлок в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Равнинный — посёлок в Октябрьском районе Ростовской области.
 Равнинный — посёлок в Базарно-Карабулакском районе Саратовская область
 Равнинный — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.

См. также 
 Равнинный Карабах
 Равнинный тапир